Klingsor est un nom qui peut désigner :

 Klingsor, un personnage de magicien de la légende arthurienne repris par les romantiques allemands ;
 Tristan Klingsor, pseudonyme du poète français Léon Leclère ;
 (9511) Klingsor, un astéroïde ;
 le Prix Kingslor de la Biennale d'animation de Bratislava qui récompense des films d'animation pour enfants.